L'azimut indica un angolo tra un punto e un piano di riferimento.

Editoria 
 Azimuth – rivista d'arte

Imprese 
 Azimut – società di servizi finanziari 
 Azimut – società di servizi fisioterapeutici
 Azimut – società operante nel settore cantieristico

Musica 
 Azimut – album dei Perigeo del 1972
 Azimut – album di Alice del 1982
 Azimuth – gruppo musicale jazz